Дже́йсон () — английское имя, фамилия и топоним, производные от имени мифологического героя Ясона. Известные носители:

Фамилия 
 Джейсон, Анджу (род. 1987) — маршалловский тхэквондист.
 Джейсон, Питер (род. 1944) — американский актёр и продюсер.

Псевдоним 
 Джейсон (род. 1965) — норвежский автор комиксов.

Топоним 
 Джейсон — архипелаг в Фолклендских островах.
 Джейсон — кратер на Марсе.

См. также 
 JASON